A szving vagy swing a következőket jelentheti:

 Szving (film), Fazekas Csaba 2014-es vígjátéka
 Szving (tánc)
 Szving (zene)
 Java Swing, a Java rendszerhez írt grafikus felületet megvalósító függvénykönyvtár